Отрубнево — название нескольких населённых пунктов:
 Отрубнево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Отрубнево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Отрубнево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Отрубнево — деревня в Угличском районе Ярославской области.